Тристин Мэйс (; род. , Новый Орлеан) — американская актриса и певица.

Биография 
Тристин Мэйс родилась 10 июня 1990 года в Новом Орлеане. Детство провела в Нью-Йорке. Работала в детском подразделении модельного агентства «Ford Models». Снималась в рекламе Kraft Cheese, Play Skool Kool-Aid, Sunkist, Ross Dept Stores, McDonald’s и Hershey.

Дебютировала на телевидении в 1996 году. В 1997 году исполнила роль молодой Нэлы в бродвейском мюзикле «Король-лев». Снималась в телесериалах «Шпионка», «Биг Тайм Раш», «Зик и Лютер» и других.

С 2015 по 2016 год снималась в сериалах «Дневники вампира» и «Супергёрл». С 2016 года играет в сериале «Новый агент Макгайвер».

В 2019 году получила премию «FirstGlance Film Fest Hollywood» в категории «Лучшая актриса короткометражного фильма» за роль в фильме «Breathe».

Фильмография

Примечания

Ссылки